Anna O'Byrne – attrice e soprano australiana
 Brían F. O'Byrne – attore irlandese
 John Joseph Gabriel O'Byrne – militare francese
 O'Byrne Park – stadio situato nella città di Aughrim, contea di Wicklow, Irlanda
 O'Byrne – famiglia nobile irlandese

Pagine correlate
 Byrne